Rio Tumiã kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Rio Tumiã (vattendrag i Brasilien), Amazonas, 
 Rio Acimã, vattendrag, Amazonas, 

Robotskapade Brasilienförgreningar